Брюссель может означать:
 Брюссель — столица Бельгии и Брюссельского столичного региона.
 Брюссель — аэропорт, расположенный в городе Завентеме к северо-востоку от Брюсселя.
 «Брюссель» — музыкальный альбом одноимённого проекта Святослава Вакарчука, записанный в 2011 году в Брюсселе.
 «Брюссель» — футбольный клуб одноимённого города, играющий в Первой лиге Бельгии.
 Брюссель — Шельда — канал в Бельгии.
 Брюссель 1986 — международный шахматный турнир.
 Брюссель-Халле-Вилворде — избирательный округ в королевстве Бельгия.
 Брюссель-Шарлеруа — международный аэропорт, расположенный в районе Госсели на северной окраине города Шарлеруа.

См. также 

 Брасселс — название нескольких населённых пунктов Северной Америки, названных в честь Брюсселя.
 Брасселс (Висконсин)
 Брасселс (Иллинойс)
 Брасселс (Манитоба)
 Брасселс (Онтарио)